Карпунгвеем — река на севере Дальнего Востока России, протекает по территории Чаунского района Чукотского автономного округа. Длина реки — 40 км.

Название в переводе с  — «река, текущая от горы Карпунг». В свою очередь, ороним
Карпунг, по одной версии, переводится с юкагирского как «возвышенность», по другой — назван по имени чукчи, похороненного здесь.

Берёт истоки близ сопки высотой 560 м, протекает в северном направлении в окружении болот Чаунской низменности, в низовьях резко поворачивает на запад до впадения в Паляваам слева.

Притоки: Одинокий, Обрывистый, Травяной.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Примечания 

Притоки Паляваама
Реки Чаунского района